Алоиз Венцль (, ,  — ) — немецкий философ, представитель критического реализма.

В 1933—1938, а затем с 1946 года — профессор в Мюнхене. Ученик Э. Бехера.

Развивал идеи онтологической теории слоёв. Как и Николай Гартман, Венцль считал, что каждому слою бытия присущи свои категории и законы. Каждому слою бытия также свойственна свобода, проявляющаяся по-разному в зависимости от слоя.

Основные произведения 

 «Das Leib-Seele-Problem», 1933;
 «Philosophie als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion», 1939;
 «Philosophie der Freiheit», 2 Bde., 1947—1949;
 «Die geistigen Strцmungen unseres Jahrhunderts», 1948;
 «Materie und Leben als Probleme der Naturphilosophie», 1949;
 «Unsterblichkeit», 1951;
 «Theorie der Begabung», 1934.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Венцль» — статья в НФЭ

Члены Баварской академии наук